Rywalizacja kobiet w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na torze o nazwie Sierra Nevada Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 9 marca o 16:00. Finał odbył się 11 marca 2017 roku o 12:36. Złoty medal wywalczyła Kanadyjka Laurie Blouin, która pokonała Zoi Sadowski-Synnott z Nowej Zelandii oraz Japonkę Miyabi Onitsukę.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017